O Torneio de Berna, ou Philips Cup, foi um torneio de futebol de caráter amistoso realizado em Berna, Suíça, entre 1977 e 1991, no estádio Wankdorf.

O torneio contava com quatro clubes: o anfitrião Young Boys e três convidados.

Edições do Torneio de Berna

Campeões

Ver também 
 Lista de torneios internacionais amistosos de futebol

Ligações externas 
 

 
Competições oficiosas internacionais de futebol
Fluminense Football Club